Guamo kan syfta på:

 Guamo (språk) – ett språk i Sydamerika

Geografi

Colombia 

 Guamo (kommun), Tolima, 
 Guamo (ort), Tolima, 
 El Guamo (ort), Bolívar,